Vice () может означать:

Игры 
 Vice: Project Doom — видеоигра 1991 года для игровой консоли NES / Famicom.

Кино 
 «Злость» () — фильм 2008 года режиссёра Рауля Инглиса.
 «Добро пожаловать в рай» () — фильм 2015 года режиссёра Брайана А. Миллера.
 «Власть» () — фильм 2018 года режиссёра Адама Маккея.

Музыка 
 «Vice» — песня группы Razorlight 2004 года.
 «Vice» — песня Миранды Ламберт 2016 года.

Медиа 
 Vice Media — американская медийная компания.
 Vice — американский ежемесячный лайфстайл-журнал.

См. также 
 Порок
 Vice City (значения)